Vile (együttes)
Vile (album) - album